Det arabiske alfabet (, al-abdjadiyya al-ʿarabiyya) er alfabetet af det arabiske sprog og består af 28 bogstaver. For at danne ord, forbindes bogstaverne – med seks udtagelser – fra højre til venstre.

Alfabetet stammer fra det fønikiske alfabet og er dermed beslægtet både med det hebraiske alfabet og det græske alfabet, hvor vores latinske alfabet stammer fra.

Navnet a-b-dja-d-iyyaa hentyder til den gammel fønikisk rækkefølge Aleph, Beth, Gimel, Daleth (arabisk: Alif, Ba, Djim, Dal). Men i dag er optisk lignende arabiske bogstaver blandet imellem: Alif, Ba, Ta, Tha, Djim, Ha, Cha, Dal, ... Alligevel møder vi vores kendt rækkefølge K, L, M, N her som ''Kaf, Lam, Mim, Nun.

Bogstaver

Eksterne henvisninger 

 Linksammling Arabisk under Windows  
 aralpha (freeware) for at lære bogstaverne
 lille tool for Internet Explorer, at skrive arabisk 

Alfabet
Alfabeter